ТСН — абревіатура з кириличних літер, що може значити:
 «ТСН» — програма на телеканалі «1+1» (з 1997 року).
 ТСН.ua — український інформаційний портал.
 «Телевізійна служба новин» — програма на телебаченні СРСР (1990—1991).